Agden kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Agden, Cheshire East, civil parish i England, 
 Agden, Cheshire West and Chester, civil parish i England,